Дивізія А 1974—1975 — 57-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул ввосьме здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рапід (Бухарест) (другий дивізіон) взяв участь у Кубку кубків 1975—1976 як переможець Кубку Румунії 1974—1975.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1974—1975
Румунія
Румунія
1974 у румунському спорті
1975 у румунському спорті